Duvenstedt steht für
Hamburg-Duvenstedt, Hamburger Stadtteil im Bezirk Wandsbek 
Alt Duvenstedt, Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein 
Neu Duvenstedt, Ort im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein